Gramedo puede referirse a los siguientes localidades:

 Gramedo (Asturias) (Graméu en asturiano y oficialmente), parroquia del concejo de Cabranes, Asturias, España.
 Gramedo (Palencia), localidad del municipio de Cervera de Pisuerga, provincia de Palencia, España.
 Gramedo (Zamora), localidad del municipio de Muelas de los Caballeros, provincia de Zamora, España.